Појам  може да се односи на:
 Уз (Јоркшир), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској
 Уз (Сасекс), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској